Campanha kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Campanha (ort), Minas Gerais, 
 Campanha (kommun), Minas Gerais,

Portugal 

 Campanhã, freguesia, Porto, Porto, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar